Some Kind of Wonderful () может означать:
 Some Kind of Wonderful — сингл американской ритм-н-блюз группы Soul Brothers Six, выпущенный в мае 1967 года. Достиг 91-го места в Billboard Hot 100.
 Some Kind of Wonderful — сингл американской хард-рок-группы Grand Funk Railroad. Является кавером на песню группы Soul Brothers Six. Выпущен 9 декабря 1974 года. Занял 3-ю строчку в Billboard Hot 100.
 Нечто замечательное () — американская молодёжная мелодрама 1987 года, снятая режиссёром Ховардом Дойчем, с Эриком Штольцем, Мэри Стюарт Мастерсон и Леа Томпсон в главных ролях.